

Alpinismo
 Munro – classificazione usata in alpinismo per le montagne in Scozia

Geografia
 Munro – montagna della Tasmania
 Munro – quartiere del Partido di Vicente López, nella Grande Buenos Aires
 Munro – township del Michigan

Cinema
 Munro – film d'animazione del 1961

Marina
 USCGC Munro (WHEC-724) – cutter della Guardia Costiera statunitense

Persone
 Alexander Munro – tiratore di fune britannico
 Alice Munro – scrittrice canadese
 Billy Munro – musicista canadese
 Burt Munro – motociclista neozelandese
 Caroline Munro – attrice britannica
 Dunc Munro – hockeista su ghiaccio canadese
 George Munro – militare britannico
 Gerry Munro – hockeista su ghiaccio canadese
 Henry Munro – massone irlandese
 Hugh Munro – soldato scozzese del XIV-XV secolo
 Hugh Munro – alpinista britannico
 Hugh Munro – politico canadese
 Ian Stafford Ross Munro – ittiologo australiano
 Janet Munro – attrice britannica
 Lochlyn Munro – attore statunitense
 Neil Munro – attore canadese
 Patrick Munro – politico e rugbista scozzese
 Thalia Munro – pallanuotista statunitense
 Trent Munro – surfista australiano
 William Munro – ufficiale e botanico britannico
 Zac Munro – attore
 Ronald Munro-Ferguson – politico australiano
 Colin Munro McLeod – genetista canadese
 Hugh Munro-Lucas-Tooth – politico britannico
 Sydney Gun-Munro – governatore di Saint Vincent e Grenadine
 Hugh Andrew Johnstone Munro of Novar – collezionista d'arte
 Hugh Andrew Johnstone Munro – studioso britannico

Personaggi fittizi
 Iron Munro – supereroe

Altro
 Clan Munro – clan scozzese
 Munro Day – festa celebrata in febbraio dalla Dalhousie University (Canada)

Pagine correlate

 Monro
 Munroe